Aggstein heißen:

 Aggstein (Gemeinde Schönbühel-Aggsbach), Katastralgemeinde der Gemeinde Schönbühel-Aggsbach in Niederösterreich
 Aggstein (Gemeinde Peterskirchen), Ortschaft der Gemeinde Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Burgruine Aggstein in Niederösterreich